Die blaue Hand ist der Titel
 eines Romans von Edgar Wallace, siehe Die blaue Hand (Roman)
 eines nach diesem Roman entstandenen Filmes von Alfred Vohrer, siehe Die blaue Hand (Film)